Санта Матилде има више значења:

 Санта Матилде, Ранчо Нуево (Коронадо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Матилде (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Матилде (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Матилде (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Санта Матилде (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Санта Матилде (Санто Доминго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Матилде, Франсиско Баранзини (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Матилде (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Матилде (Кордоба), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Матилде (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику